Tim Schneider (né le  à Selb en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || ERC Selb || Oberliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || ERC Selb || Oberliga ||24 ||0 ||0 ||0 ||10 ||8 ||0 ||0 ||0 ||8  
|-
|2003-2004 || ERC Selb || Oberliga ||34 ||0 ||2 ||2 ||16 ||15 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2004-2005 || EV Ravensbourg || 2. Bundesliga ||51 ||0 ||4 ||4 ||26 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || 2. Bundesliga ||50 ||1 ||1 ||2 ||10 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| rowspan="2"|2006-2007 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || 2. Bundesliga ||34 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|| EC Hannover Indians || Oberliga ||16 ||0 ||1 ||1 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || 1. EV Weiden || Oberliga ||51 ||0 ||16 ||16 ||62 ||4 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2008-2009 || VER Selb || Oberliga ||27 ||9 ||16 ||25 ||111 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || VER Selb || Oberliga ||28 ||2 ||13 ||15 ||59 ||10 ||1 ||4 ||5 ||14
|-
|2010-2011 || VER Selb || Allemagne D4 ||31 ||0 ||4 ||4 ||42 ||4 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|2011-2012 || VER Selb || Oberliga ||30 ||1 ||9 ||10 ||58 ||7 ||1 ||2 ||3 ||18
|-
|2012-2013 || VER Selb || Oberliga ||31 ||0 ||5 ||5 ||46 ||14 ||0 ||1 ||1 ||20
|-
|2013-2014 || VER Selb || Oberliga ||25 ||2 ||6 ||8 ||24 ||17 ||0 ||2 ||2 ||18
|-
|2014-2015 || VER Selb || Allemagne D5 || 34 || 1 || 6 || 7 || 77 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2015-2016 || VER Selb || Allemagne D6|| 22 || 0 || 3 || 3 || 78 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2

Notes et références 

Naissance en novembre 1985
Naissance à Selb
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur du EV Weiden
Joueur du ERC Selb
Joueur du VER Selb
Joueur du EV Ravensbourg
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur du EC Hannover Indians
Attaquant de hockey sur glace